Berbești se poate referi la:

 Berbești, oraș în județul Vâlcea
 satul Berbești din comuna Laloșu, județul Vâlcea
 satul Berbești din comuna Giulești, județul Maramureș

Vezi și 
 Berești (dezambiguizare)

Toponime românești